Nesset steht für:

 Nesset, eine ehemalige Kommune im norwegischen Fylke Møre og Romsdal

Nesset ist der Familienname folgender Personen:

 Arnfinn Nesset (* 1936), norwegischer Serienmörder
 Adolf Nesset (1920–1982), österreichischer Politiker (FPÖ), Landtagsabgeordneter